Francis Annesley kan syfta på bland andra:

* Francis Annesley, 1:e viscount Valentia (1585–1660), engelsk statsman
 Francis Annesley, 1:e earl Annesley (1740–1802), irländsk peer
 Francis Annesley, 6:e earl Annesley (1884–1914), brittisk flygare